Yannick Gerhardt (Würselen, 1996. június 3. –) német válogatott labdarúgó, aki jelenleg a VfL Wolfsburg játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2016. november 12. szerint.

Sikerei, díjai

Klub 
1. FC Köln
Bundesliga 2: 2013-14

Válogatott 
 Németország U21
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság: 2017

Jegyzetek

Hivatkozások 

Transfermarkt profil

Német labdarúgók
1994-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
Az 1. FC Köln labdarúgói
Az 1. FC Köln II labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
Élő személyek